Glenn Hunter :
 Glenn Hunter (acteur)